Dawson, un nume de familie din arealul limbii engleze, se poate referi la:
 Alan Dawson
 Anthony Dawson
 Chad Dawson
 Christopher Dawson
 George Mercer Dawson
 Joe Dawson
 John Dawson, politician

Localități 
 Dawson City, Yukon
 Dawson, statul 
 Dawson, statul 
 Dawson, statul 
 Dawson, statul 
 Dawson, statul 
 Dawson, statul 
 Dawson, statul 
 Dawson, statul 
 Dawson, statul 
 Dawson, statul 
 O serie de comitate denumite Dawson

Nume proprii